MIT steht für:

 Marquesas Islands Time, eine Zeitzone, siehe UTC−9:30
 Medical IT, Medizintechnik und Informationstechnologie
 Melodische Intonationstherapie
 Merkmalsintegrationstheorie von Anne Treisman
 MIT-Lizenz eine vom Massachusetts Institute of Technology stammende Lizenz für die Benutzung von Software
 Shafter Airport (IATA-Code), Flughafen von Shafter (Kalifornien), Kern County, Kalifornien
 Bahnhof München Isartor nach DS 100

Einrichtungen:
 Manukau Institute of Technology in dem früheren Manukau City, heute Auckland Council (Neuseeland)
 Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrum in Marburg, Deutschland
 Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (Massachusetts)
 Millî İstihbarat Teşkilâtı, türkischer Inlandsnachrichtendienst
Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU

chemische Verbindungen:
 Methylisothiazolinon, ein Konservierungsmittel
 Monoiodtyrosin, Aminosäure und Organo-Iod-Verbindung

mit steht für:
 Acatlán-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), mixtekische Sprache in Puebla und Oaxaca, Mexiko

Siehe auch:

MIT